Acusilas är ett släkte av spindlar. Acusilas ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Acusilas